Margaret Bain ist der Name folgender Personen:

* Margaret Bain (Fechterin) (* 1944), britische Fechterin 
 Margaret Bain, Ehename von Margaret Ewing (1945–2006), schottische Politikerin